Pholis är ett släkte av fiskar som beskrevs av Scopoli, 1777. Pholis ingår i familjen tejstefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tejstefiskar
Pholis